Культура Никарагуа — культура, сформировавшаяся на территории Никарагуа. Исторически восходит к культуре местных племён, но испытала сильное влияние британской и испанской культур в период колониализма.

Культура 
Запад Никарагуа являлся колонией Испании и, следственно, имеет ту же культуру, что и другие испаноговорящие американские страны. На востоке страны же господствовал британский протекторат и культура схожа с культурой бывших британских колоний Карибского бассейна, таких как Ямайка, Белиз, Каймановы острова и др.

Языки 
Официальным языком в Никарагуа является испанский. Никарагуанский испанский  — это национализированный вариант языка, на котором говорят в общей сложности около 7 миллионов человек.

Религия 

Согласно Конституции Республики Никарагуа — государство является светским и нет официальной религии, где провозглашается свобода вероисповедания. Около 60% населения являются католиками, и римско-католическая церковь имеет политическое влияние. Неверующие и не исповедующие какой-либо религии составляют больше 15 %.

См.также 

 Никарагуанский испанский 
 Никарагуанский жестовый язык

Примечания

Внешние ссылки 

 Культура Никарагуа